Jacob Heiberg kan syfta på:

* Jacob Munch Heiberg (1843–1888), norsk läkare
 Jacob Wilhelm Rode Heiberg (1860–1946), norsk ämbetsman